Kaiyuan-Tempel bzw. Kaiyuan-Kloster () ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Kaiyuan-Tempel in der chinesischen Stadt Quanzhou, Provinz Fujian, siehe Kaiyuan-Tempel (Quanzhou)
den Kaiyuan-Tempel in der chinesischen Stadt Dingzhou, Provinz Hebei, siehe Kaiyuan-Tempel (Dingzhou)
den Kaiyuan-Tempel in dem chinesischen Kreis Zhengding, Provinz Hebei, siehe Kaiyuan-Tempel (Zhengding)
den Kaiyuan-Tempel in der chinesischen Stadt Chaozhou, Provinz Guangdong, siehe Kaiyuan-Tempel (Chaozhou)
den Kaiyuan-Tempel in dem chinesischen Kreis Bin, Provinz Shaanxi, siehe Kaiyuan-Tempel (Bin)
den Kaiyuan-Tempel in Tainan auf Taiwan, siehe Kaiyuan-Tempel von Tainan